Blame It on Baby — третий студийный альбом американского рэпера DaBaby. Альбом был выпущен 17 апреля 2020, через лейблы Interscope и Billion Dollar Baby. Альбом содержит гостевые участия от Фьючера, Roddy Ricch, Quavo, Меган Зи Сталлион, YoungBoy Never Broke Again, A Boogie wit da Hoodie и Ашанти. Делюкс версия была выпущена 4 августа 2020, она включает в себя гостевые участия от Янг Тага, Gunna, Stunna 4 Vegas и Rich Dunk.

1 апреля 2020 года вышел сингл с альбома «Find My Way».

Предыстория 
Альбом был анонсирован 13 апреля 2020 через Твиттер.

Музыкальное видео "Jump" было выпущено 17 апреля 2020. Оно было спродюсировано Reel Goats.

Список композиций 

Комментарии
 Все песни стилизованы под заглавные буквы.

Чарты

Примечания 

Альбомы 2020 года
Альбомы, спродюсированные London on da Track
Альбомы Interscope Records
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы DaBaby